ANL steht für:
 Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege
 American Negro League, rassengetrennte US-amerikanische Profibaseballliga, siehe Negro Leagues #American Negro League (1929)
 Anti-Nowhere League
 Argonne National Laboratory
 Acceptable Noise Level, siehe Hörgerät #Akzeptabler Geräuschpegel (Acceptable Noise Level)
 Anguilla (UNDP-Code)
 Andulo Airport (IATA-Code), Flugplatz von Andulo, Angola
 ANL-Sicherung
 Australian National Line, staatliche australische Schifffahrtsgesellschaft, seit 1998 Teil von CMA CGM
 Automatische Störbegrenzung (Automatic Noise Limiter) 
 National Library of Australia

Anl. steht für:
 Anlage
 Anleitung
 Altniederländisch

anl steht für:
 Anu-Hkongso (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache im Chin-Staat, Myanmar

Siehe auch:

Abkürzung